Суперкубок России по футболу 2007 года прошёл 3 марта 2007 года на московском стадионе «Лужники». В матче встретились чемпион России 2006, а также обладатель Кубка России сезона 2005/06 московский ЦСКА и серебряный призёр чемпионата России сезона 2006, а также финалист Кубка России сезона 2005/06 московский «Спартак».

Подробности

Ссылки 
 Протокол матча

Суперкубок России по футболу
Футбол в России в 2007 году
Матчи ФК ЦСКА Москва
Матчи ФК «Спартак» Москва
Футбольные соревнования в Москве
События 3 марта
Март 2007 года
2007 год в Москве